

Cinema 
 Love Addict – film documentario del 2011 diretto da Pernille Rose Grønkjær
 Love Addict – film del 2016 diretto da Charis Orchard
 Love Addict – film del 2018 diretto da Frank Bellocq

Musica 
 Love Addict – album di Ardis Fagerholm del 1994
 Love Addict – singolo di Mika Nakashima del 2003
 Love Addict – singolo dei Vamps del 2008
 Love Addict – album di Prudence Liew del 2011